Armeniska fotbollsligan 2012/2013 var den tjugoförsta upplagan av den armeniska fotbollsligan sedan dess start. FK Ulisses var regerande mästare sedan man vann den armeniska fotbollsligan 2011. Från och med denna säsong spelades den över årsskiftet, alltså från 24 mars 2012 till 18 maj 2013. Ligan vanns slutligen av FK Sjirak som kvalificerade sig till Uefa Champions League.

Klubbar

Ligatabell

Externa länkar 
 ffa.am
 Soccerway.com
 Uefa.com
 Rsssf.com

2012 i Armenien
Fotbollssäsongen 2012/2013
2013 i Armenien
2012